Gelbes Schloss steht für folgende Gebäude:
 ein Schloss in Helmershausen, Gemeinde Rhönblick, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, siehe Gelbes Schloss (Rhönblick)
 ein Schloss im Markt Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, siehe Gelbes Schloss (Heroldsberg)
 ein Schloss in der Gemeinde Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, siehe Gelbes Schloss (Sonneborn)
 ein Teil des Schlosskomplexes in Tann, Landkreis Fulda, Hessen, siehe Schloss Tann
 eine Villa in Wehrda, Gemeinde Haunetal, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen, siehe Gelbes Schloss Wehrda
 ein Schloss in Weimar, Thüringen, siehe Gelbes Schloss (Weimar)

Siehe auch:
 Öhringen#Gelbes Schlössle